Olimpia Warszawa – polski klub piłkarski z siedzibą w Warszawie, założony w 1952 roku.

Historia klubu 
Klub został założony w 1952 roku na warszawskiej Pradze przez Kazimierza Japkowskiego. W 1975 roku siedzibę klubu przeniesiono na Wolę. W okresie PRL klub miał wsparcie zakładów im. Waryńskiego produkujących m.in. koparki gąsienicowe. W sezonie 1996/1997 III ligi Olimpia odniosła swój największy sukces, zajmując drugie miejsce i tylko przegrana 1:2 z Warmią Olsztyn (która wywalczyła awans) nie pozwoliła klubowi awansować na zaplecze ekstraklasy. W kolejnym sezonie 1997/1998 drużyna zajęła dziesiąte miejsce w III lidze i spadła do IV ligi, kończąc tym samym przygodę z rozgrywkami na szczeblu centralnym. W połowie lat 90. planowano rozbudować stadion na 12-18 tys. miejsc, jednak ze względu na brak większych sukcesów zbudowano jedynie dwie trybuny za bramkami na 1600 miejsc. Aktualnie (sezon 2019/2020) zespół występuje w lidze okręgowej. Znakiem klubu jest kolumna w stylu jońskim z głowicą przypominającą ślimaka lub baranie rogi.

Sukcesy 
 2. miejsce w III lidze: 1996/1997

Stadion 
Olimpia swoje domowe mecze rozgrywa na stadionie przy ul. Górczewskiej 50/60 w Warszawie. Dane techniczne obiektu:
 pojemność: 4000 (1600 miejsc siedzących)
 oświetlenie: brak
 wymiary boiska: 100 m x 75 m

Występy ligowe 

źródła:

Przypisy 

Kluby piłkarskie w Warszawie
Kluby piłkarskie założone w 1952
Robotnicze kluby sportowe w Polsce